HCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Johannesburg Randburg Heliport (Sudafrica)
 HCS – Materiale High Carbon Steel